Helgoland-klass kan avse:
Helgoland-klass (slagskepp), en tysk fartygsklass av slagskepp som byggdes före första världskriget
Helgoland-klass (bogserbåt),  en tysk fartygsklass av oceangående bogserbåtar